Miejscowości:
 Carron – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie Falkirk
 Carron – wieś w Szkocji, w hrabstwie Moray

Rzeki:
 Carron – rzeka w Szkocji, w hrabstwach Stirling i Falkirk, dopływ zatoki Firth of Forth (Morze Północne)
 Carron – rzeka w Szkocji, w hrabstwie Highland, dopływ zatoki Loch Carron (Ocean Atlantycki)
 Carron – rzeka w Szkocji, w hrabstwie Highland, dopływ estuarium Kyle of Sutherland (Morze Północne)

Inne:
  – nazwa kilku brytyjskich okrętów